Кортезская чайка или желтоногая чайка () — вид птиц из семейства чайковых (Laridae).

Описание 
Вплоть до 1960-х годов данный вид из-за внешнего сходства и близкого родства считался подвидом западной чайки (Larus occidentalis). Длина тела составляет от 53 до 58 см. На втором году жизни на хвосте появляется чёрная полоса, а спина и крылья приобретают окраску от серого до чёрного цвета. Ноги до первой зимы ещё розовые, затем жёлтые. У взрослых птиц белая голова и толстый, жёлтый клюв.

Распространение 
Обитает преимущественно в Калифорнийском заливе на северо-западе Мексики и у озера Солтон-Си в Калифорнии. В период гнездования популяции озера Солтон-Си мигрируют в Калифорнийский залив, в то время как живущие там птицы остаются оседлыми всю свою жизнь. В других местах в Соединённых Штатах или Мексике птицы встречаются исключительно редко. Популяция вида стабильна и насчитывает примерно 60 000 особей.

Питание 
Питается преимущественно рыбой и беспозвоночными. Похищает также птенцов или яйца у других морских птиц.

Размножение 
Гнездится как в одиночку, так и в колониях.

Примечания

Литература 
 Josep del Hoyo et al. Handbook of the birds of the world. Lynx, Barcelona 1992—2005. ISBN 8-487-33410-5.
 M. B. Dickinson. Field guide to the birds of North America. Washington 2002. ISBN 0-792-26877-6.
 M. A. Patten. Yellow-footed gull. in vol. 243 The birds of North America. Washington 1996.
 David Sibley. The Sibley guide to birds. Knopf, New York 2000. ISBN 0-679-45122-6.

Чайки
Птицы Северной Америки
Животные, описанные в 1919 году